

Мейнорвілл — місто, штат Пенсільванія
 Мейнорвілл — переписна місцевість, штат Нью-Йорк